Тим Майенс (, род. 23 августа 1981 года, Брюгге, Бельгия) — бельгийский гребец, участник трёх летних Олимпийских игр в заездах одиночек, многократный победитель этапов Кубка мира.

Спортивная биография 
Первым чемпионатом в составе сборной Бельгии для Майенса стал юношеский чемпионат мира 1998 года в Линце, где он в составе четвёрки парной занял 6-е место. Спустя год он стал бронзовым призёром юниорского первенства мира, но уже в соревнованиях одиночек. С 2002 года Майенс стал выступать на взрослом уровне. Первые несколько лет Тим заканчивал соревнования в финалах С и D. Первое призовое место в карьере молодой бельгийский гребец завоевал на этапе Кубка мира 2004 года в Мюнхене.

В 2004 году Майенс дебютировал на летних Олимпийских играх. Тим, заняв первое место в своём заезде, напрямую пробился в полуфинал, где занял второе место, пропустив вперёд только эстонца Юри Яансона. В решающем заезде бельгийский гребец не смог составить конкуренцию соперникам, придя к финишу последним. В 2005 году Майенс был близок к пьедесталу чемпионата мира, но занял там 4-е место. На протяжении следующих нескольких лет Майенс регулярно попадал в число 10 сильнейших, но попасть в тройку ему ни разу не удалось.

На летних Олимпийских играх 2008 года в Пекине Майенс вновь уверенно преодолел все отборочные этапы соревнований турнира одиночек, неизменно финишируя в тройке сильнейших. После 500 метров финального заезда Тим шёл на втором месте, совсем немного уступая британцу Алану Кэмпбеллу, но постепенно бельгийца начали обгонять другие гребцы, в результате чего он закончил дистанцию на обидном 4-м месте. В течение 2009 года Майенс дважды становился третьим на этапах Кубка мира, а также стал 4-м на чемпионате мира. Затем результаты бельгийца пошли вниз и до 2012 года ему не удавалось выйти в финал A. В мае 2012 года Майенс выиграл олимпийскую квалификационную регату в Люцерне.

Уже в первом заезде олимпийского турнира 2012 года Майенс закончил дистанцию за 6:42,52, установив тем самым новое лучшее олимпийское время, которое держалось с Игр 1996 года. Однако затем результаты Майенса стали существенно слабее и Олимпийские игры он завершил на итоговом 12-м месте. В сентябре 2012 года Тим занял 5-е место на чемпионате Европы, после чего принял решение завершить спортивную карьеру.

Личная жизнь 
 Изучал биоинженерию в Гентском университете

Примечания

Ссылки 
 
 

Гребцы (академическая гребля) Бельгии
Гребцы (академическая гребля) на летних Олимпийских играх 2004 года
Гребцы (академическая гребля) на летних Олимпийских играх 2008 года
Гребцы (академическая гребля) на летних Олимпийских играх 2012 года